Josep Roig i Bergadà (Tarragona, 1864 - Barcelona, 1937), advocat i polític català
 Josep Roig Boada (Terrassa, 6 d'agost de 1957), músic, compositor, productor musical i enginyer de so
 Josep Roig i Magrinyà (Valls, 1918 - Sant Cugat del Vallès, 2004), polític català
 Josep Roig i Raventós (Sitges, 1883 - Barcelona, 1966), metge, escriptor i poeta català
 Josep Roig Trinxant (Barcelona, 20 d'abril de 1916 - Barcelona, 4 de febrer de 1986), enginyer industrial i cineasta amateur català
 Josep Roig (dramagurg) Dramaturg del segle XVII-XVIII